Мутокукай (, название состоит из трёх иероглифов: МУ-ТОКУ () — «самоотверженность» — буддийский термин, выражающий бескорыстное поведение Бодхисаттвы, КАЙ () — «клуб») — неформальное сообщество клубов айкидо (яп. 合気道), под техническим руководством Стефана Бенедетти. Все клубы связаны единым видением традиционного айкидо.

В Сообществе Мутокукай Айкидо практикуется в духе поиска и открытий.

Внутренняя организация 
В основе структуры Мутокукай лежит децентрализация. Каждая национальная ветвь является административно автономной, так, чтобы она могла приспосабливаться к местным условиям. Мутокукай — это сеть обмена информацией и практикой по боевым искусствам.

Формальное управление клубом осуществляет «Технический комитет», в который входят основатели клуба.

Члены сообщества

Ссылки 
 Mutokukai Europe 

Боевые искусства по алфавиту
Айкидо